

Patronyme 
 Nicolas Fallet (1746 - 1801), dramaturge et journaliste français.
 René Fallet (1927 - 1983), écrivain et scénariste français.
 Jules Fallet (1883-1954), architecte suisse.
 Pierre Fallet (1901–1942) , boulanger français fusillé pour faits de résistance.

Site naturel 
 Döda fallet, une ancienne chute d'eau en Suède.

Divers 
 Prix René-Fallet, prix littéraire français.
 , une maison à La Chaux-de-Fonds (Suisse), premier bâtiment conçu par Le Corbusier.
 Le fallet est un lutin du folklore de la Haute-Maurienne.

Notes et références 

Homonymie de patronyme